Световните кибер игри (, WCG) е световен форум, на който се провеждат първенства по няколко вида компютърни игри. Те подражават на Олимпийските игри – имат церемония по откриване, а играчите се състезават за бронзов, сребърен или златен медал. Квалификациите се провеждат първо на регионално ниво.

История 
Първото подобно мероприятие е проведено през 2000 година в Южна Корея. То събира 174 участници от 17 държави На това първенство се провеждат турнири върху следните игри: Age of Empires II, FIFA 2000, Quake III Arena, StarCraft: Brood War, Unreal Tournament, а наградният фонд е  долара.

Български медалисти от Световните кибер игри са:

  Здравко Георгиев (SK_Insomnia) – WarCraft III: Reign of Chaos, 2003 г.
  Кристиян Дрекслер (BeasT) – StarCraft: Brood War, 2004 г.
  Огнян Томов ([LnX]Slavkov) – FIFA 07, 2007 г.
  Илиян Киряков (InmORtall) – Carom3D, 2008 г.

Проведени турнаменти

Източници 

Спорт в Южна Корея